Wypychy est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Wypychy, village de la voïvodie de Mazovie
 Wypychy, village du powiat de Bielsk, dans la voïvodie de Podlachie
 Wypychy, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie